Бо́рха Ло́пес Мене́ндес (; 2 февраля 1994, Хихон, Испания) — испанский футболист, центральный защитник клуба «Зюлте Варегем».

Клубная карьера 
Борха Лопес, родившийся и проведший детство в Астурии, начинал обучение футболу сначала в «Льяно 2000», а затем в «Хейтосе». На перспективного парня обратили внимание селекционеры второй команды «Спортинга» из Хихона. В декабре 2011 года Лопес дебютировал за «Спортинг Хихон B» в Третьей испанской лиге в поединке против второй команды «Хетафе». Всего Борха отыграл за дубль «Спортинга» 10 поединков.

За первую хихонскую команду Лопес впервые сыграл 1 ноября 2012 года. «Спортинг» в рамках Кубка Испании принимал «Осасуну». Лопес провёл на поле все 90 минут, а его команда одолела памплонцев со счетом 1:0. Правда, ответная игра, в которой игрок также вышел в старте и ушёл со свистком судьи об окончании встречи, была проиграна 0:2.

В январе 2013 года Борха вместе с Луисом Эрнандесом официально был переведен в первую команду «Спортинга». С тех пор рослый юноша практически всегда попадал в основной состав на матчи Сегунды. Команда завершила сезон 2012/13 на 10-м месте, а Лопес провёл 19 игр за хихонцев.

2 августа Борха Лопес подписал четырёхлетний контракт с «Монако», а сумма сделки с предыдущим клубом испанца составила 2,2 млн евро.

30 января Борха Лопес подписал контракт с «Барселоной». Контракт рассчитан на 2,5 года. Поначалу игрок будет играть за «Барселону Б».

Международная карьера 
В январе 2012 года Борха Лопес вместе с юношеской сборной Испании до 18 лет выиграл Кубок Атлантики. Летом того же года защитник был включён в состав сборной Испании до 20 лет для выступлений на турнире La Alcudia. По итогам соревнований Лопес был отмечен специальным призом.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Монако»

Футболисты Испании
Игроки ФК «Спортинг B» Хихон
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Зюлте Варегем»